Флаг Мокша́нского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Мокшанского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: красной и зелёной и несущее посередине фигуры герба района: два скрещённых бердыша и вверху между ними роза, выполненные белым и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
История Мокшанского района начинается с основания в 1679 году крепости Мокшан. Мокшан (Мокшанск) в конце XVII — начале XVIII века был небольшой, но надёжной крепостью, входящей в состав Пензенской засечной черты, защищавшей границы России от набегов кочевников. В 1780 году Мокшан стал уездным городом Пензенского наместничества. В основу флага современного Мокшанского района лёг исторический герб города Мокшана, Высочайше утверждённый  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ 1-й части щита гербъ Пензенскій. Во 2-й части, въ красномъ полѣ, два бердыша, древнія воинскія оружія, въ знакъ того, что обыватели сего города суть старыхъ службъ служилые люди.

Основа экономики Мокшанского района — развитый сельскохозяйственный комплекс, основные отрасли которого растениеводство и животноводство. На флаге это отражено зелёным цветом — символом природы, жизненного роста, здоровья и экологии.

Роза — символ возрождения, расцвета, знаний и совершенства.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания